Ю́рий Ю́рьев:
 Юрьев, Юрий Константинович (1896—1965) — советский химик-органик (реакция Юрьева).
 Юрьев, Юрий Михайлович (1872—1948) — русский и советский актёр, чтец, театральный педагог.